SMS „Arcona” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty; pochodzi od przylądka na wyspie Rugia – Arkony:
 SMS „Arcona” – pruska, a następnie niemiecka korweta typu Arcona z lat 50. XIX wieku
 SMS „Arcona” – korweta typu Carola z lat 80. XIX wieku
 SMS „Arcona” – krążownik lekki typu Gazelle z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich